Pawino (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Pawino (Kostroma), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Kostroma
 Pawino (Nowosibirsk), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Pawino (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin